Ubi primum puede referirse a una de estas Encíclicas papales:
 Ubi primum, encíclica de Benedicto XIV (1740).
 Ubi primum, encíclica de León XII (1824).
 Ubi primum, encíclica de Pío IX (1847).
 Ubi primum, encíclica de Pío IX (1849).

Ubi primum es también el nombre de otros varios documentos pontificios:

 Constitución apostólica: Ubi primum de León XIII (2 de octubre de 1898), sobre la Cofradía del Santísimo Rosario
 Exhortación apostólica: Ubi primum, de Benedicto XV (8 de septiembre de 1914), manifiesta su oración por la paz ante el inicio de al Gran Guerra

 Bulas pontificias:
 Ubi primum, bula de Benedicto XIV (2 de junio de 1746), con la que confirma la bula Suprema Omnium y se imponen penas a los contraventores vía el Santo Oficio de la Inquisición.
 Ubi primum, bula de Gregorio XVI (1 de julio de 1840), con la que se crea la Diócesis de San Carlos de Ancud.

 Breves apostólico: Ubi primum accepimus,  de Clemente XIII (1764).